Слинько — українське прізвище. Відомі носії:

 Слинько Віктор Дмитрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слинько Віталій Іванович — доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Слинько Володимир Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слинько Георгій Іванович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету «Запорізька політехніка», заслужений працівник освіти України.
 Слинько Іван Іванович — український історик, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Примітки 

Українські прізвища